Whiton ist der Familienname folgender Personen:

 Emelyn Whiton (1916–1962), US-amerikanische Seglerin 
 Emma Whiton McDonald (1886–1948), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Herman Whiton (1904–1967), US-amerikanischer Segler 

Whiton steht für einen Ort in den Vereinigten Staaten:
 Whiton (Alabama), Ortschaft im DeKalb County, Alabama